Села:
Тарасо-Григорівка — Дніпропетровська область, Апостолівський район
Тарасо-Григорівка — Черкаська область, Чигиринський район

Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка